Bleda peut désigner :
 Bleda, un Hun, fils aîné du prince Moundzouk (390-441).
 Sergio Bleda, un auteur de bande dessinée espagnol.
 Bleda, un genre de passereaux de la famille des Pycnonotidae.